Sverdrup može biti:
Sverdrup, mjerna jedinica zapremine protoka;
Sverdrupski otoci, otoci u Arktičkom oceanu;
Sverdrup (krater), krater blizu južnog pola Mjeseca.

Sverdrup je prezime sljedećih osoba:
Harald Ulrik Sverdrup, oceanograf;
Otto Neumann Sverdrup, norveški istraživač.